Die 1. Amateurliga Bayern 1977/78 war die 28. und letzte Saison der 1. Amateurliga im Männerfußball in Bayern – dem Vorläufer der heutigen Bayernliga. Diese Liga war damals die höchste Spielklasse des Bayerischen Fußballverbandes und im damaligen deutschen Fußball-Ligensystem drittklassig. Zusammen mit den 1. Amateurligen aus Württemberg, Nordbaden, Südbaden und Hessen stellte sie bis 1978 den Unterbau zur 2. Fußball-Bundesliga Süd dar. Zur kommenden Saison 1978/79 bekam diese Liga den Rang einer Oberliga und hieß bis zur Einführung der Regionalligen 1994 Amateur-Oberliga Bayern.

Saisonabschluss 
Der 1. FC Haßfurt wurde Bayerischer Amateurmeister, der jedoch aus wirtschaftlichen Gründen auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga Süd verzichtete. Der MTV Ingolstadt nahm ihren Platz als Vizemeister ein. Der ESV Ingolstadt nahm als Bayern-Vertreter an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1978 teil und scheiterte dort erst im Finale am SV Sandhausen. Der FC Herzogenaurach, die SpVgg Plattling, der SSV Jahn Regensburg und der VfB Coburg mussten in die Landesliga absteigen.

Ergebnis-Kreuztabelle

Abschlusstabelle 

|}

Einzelnachweise 
 Ehrentafel der Bayernliga-Meister bei D.S.F.S
 Amateurliga Bayern 1977/78 bei f-archiv.de
 Abschlusstabelle Amateurliga Bayern 1977/78 bei manfredsfussballarchiv.de
 Ergebnismatrix Amateurliga Bayern 1977/78 bei manfredsfussballarchiv.de

Fußballsaison 1977/78
1977